Ел Бордон има више значења:

 Ел Бордон, Лос Бордонес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бордон, Ел Сепиљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику